U17-världsmästerskapet i fotboll 2015 var det 16:e U17-världsmästerskapet i fotboll och spelades i Chile 17 oktober–8 november 2015. Nigeria vann turneringen efter att ha besegrat Mali i finalen med 2–0.

Kvalspel
De 24 lagen kvalificerade sig till mästerskapet genom prestationer i de regionala ungdomsmästerskapen.

Deltagande lag

AFC (Asien)
Asiatiska mästerskapet 2014

CAF (Afrika)
Afrikanska mästerskapet 2015

CONCACAF(Central-, Nordamerika och Karibien)
CONCACAF-mästerskapet 2015

CONMEBOL (Sydamerika)
Sydamerikanska mästerskapet 2015
 (värdnation)

OFC (Oceanien)
Oceaniska mästerskapet 2015

UEFA (Europa)
Europamästerskapet 2015

Arenor och spelorter

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Tabell över tredjeplacerade lag

De fyra bästa tredjeplacerade lagen kvalificerade sig till att spela vidare i turneringens utslagsspel.

Följande kriterier användes för att avgöra vilka fyra lag som skulle avancera från gruppspelet:
 Flest antal poäng
 Målskillnad
 Flest antal gjorda mål
 Lottning

Utslagsspel

Spelträd

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Sammanställning

Referenser

Externa länkar
Officiell webbplats på Fifa.com